

Візен () — ярмаркова громада в землі Бургенланд

Візен () — громада в землі Баварія.

Візен — громада в кантоні Золотурн